Монтенегро се може односити на:

 Црна Гора

или:

 Монтенегро (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтенегро, Ел Закате (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтенегро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Монтенегро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику